Триал:
 Триал — вид спорта по преодолению препятствий на транспортном средстве.
 Мототриал
 Велотриал
 Автотриал
 Trial — тип ПО.

См. также 
 Триаль